Tishomingo désigne :

 Tishomingo, ville de l’Oklahoma ;
 Tishomingo, ville du Mississippi ;
 Le comté de Tishomingo, dans l’État du Mississippi.